Die ADAC-Procar-Saison 2011 umfasste 8 Rennen, die in Deutschland, Österreich, Belgien und den Niederlanden ausgetragen wurden. Das Fahrerfeld bestand 2011 nur noch aus den Divisionen 1 und 2. Meister der Division 1 wurde Johannes Leidinger. Nils Mierschke entschied die Division 2 im letzten Rennen für sich.

Teilnehmerliste 

Die meisten Teams blieben der ADAC-Procar auch 2011 treu. Setzte das Meisterteam von 2010, Liqui Moly Team Engstler, vorheriges Jahr noch bis zu fünf BMW's ein, so sollte 2011 nur der letztjährige Vizemeister Johannes Leidinger an den Start gehen. Yaco Racing setzte wieder zwei Toyotas ein. Das Schweizer Team Rikli Motorsport brachte die Hondas von letztem Jahr sowie für ein Rennen den Mercedes C200 von Thate Motorsport. Letztere stiegen um auf einen BMW 320si. Der Meister der Division 3 von 2010 Andreas Kast fuhr nun in einem Audi A4 in der Division 1. Ebenfalls aus der Division 3 aufgestiegen ist das Racing Team Kaul, das den einzigen Opel im Starterfeld stellte. Es handelte sich dabei um das gleiche Fahrzeug, das im vorherigen Jahr den dritten Platz in Division 3 belegte.
In der Division 2 gab es Fahrzeuge der Marken Ford, Peugeot und Citroën. Vorjahresmeister Guido Thierfelder fuhr wieder für ETH Tuning. Mit Saskia Müller und Ulrike Krafft gingen außerdem zwei Fahrerinnen bei fast allen Rennen an den Start. Mit 17 Jahren gab Niklas Mackschin sein Debüt in der ADAC Procar.

Rennkalender

Rennergebnisse und Punktetabelle 

Die Wagen der Divisionen 1 und 2 wurden getrennt voneinander gewertet. Die ersten 8 Fahrzeuge waren punkteberechtigt nach folgendem System: 10-8-6-5-4-3-2-1. Es gab keine Zusatzpunkte für die Pole-Position oder die Schnellste Runde.

Teamwertung 

Motorsportsaison 2011